Grauntjärn kan syfta på:
Grauntjärnen (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Grauntjärnen (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn